Александр Николаевч Крутов (2 июля 1960, Саратов — 10 апреля 2017, там же) — советский, а затем российский журналист и публицист, работавший в жанре журналистское расследование.

Биография 
Александр Николаевич Крутов родился в Саратове в 2 июля 1960 года.
 1982 год — окончание энергетического факультета Саратовского политехнического института.
 1982 год — 1991 год — работа в Сибирском энергетическом институте Сибирского отделения Академии наук СССР (Иркутск).
 1990 год — 1991 год — активист демократического движения в Иркутске, сопредседатель «Клуба гражданских инициатив» иркутского академгородка. Член редколлегии самиздатовского журнала «Тихвинская площадь».
 1991 год — 1994 год — журналист иркутской независимой газеты «Демократический путь России».
 1994 год — 1995 год — возвращение в Саратов, сотрудничество с «Московские новости», «Новый взгляд», «Моя газета».
 1995 год — 1996 год — работа в газете «Саратовский листок».
 1997 год — 2006 год — работа в газете «Богатей».
 2006 год — 2017 год — обозреватель журнала «Общественное мнение», сотрудничество с еженедельником «Саратовский репортер», интернет-порталом «СаратовИнформ».
Умер 10 апреля 2017 года в результате обширного инфаркта в Саратове.

Интересные факты 
 Четырежды за свою журналистскую карьеру подвергался нападениям и избиениям, которые связывают с его профессиональной деятельностью.
 В 2003 году представлялся к государственной награде — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, однако награждение по невыясненным причинам не состоялось.
 Хобби — филателия, а также сбор документов с криминальной составляющей (протоколы, приговоры, материалы уголовных дел и т. д.).

Публикации

Награды и премии

Ведомственные и региональные награды 
 Почетный знак губернатора Саратовской области «За стойкость и выживание» (2000)
 Почетная грамота Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций «За вклад в развитие региональной печати» (2005)

Премии и номинации 
 Второе место в журналистском конкурсе Саратовской областной думы (2003)
 Лауреат премии имени Артёма Боровика (2008, 2011)
 Дипломант премии имени Артёма Боровика (2010, 2013)
 Номинант премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» (2008)

Память 
 Мемориальная доска на доме в котором жил А. Н. Крутов по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 6 (2017)

Примечания

Ссылки 
 ИА «Взгляд-Инфо»
 Кто есть кто в Саратовской области
 ИА «Версия-Саратов»
 Бизнес-Вектор
 КриминальныйСаратов. РФ // Александр Крутов

Журналисты по алфавиту
Журналисты XX века
Журналисты XXI века
Журналисты СССР
Журналисты-расследователи России
Умершие от инфаркта миокарда